Speiser ist:

 ein Begriff aus der Gießereitechnik, siehe Speiser
 ein Bauteil einer Schmelzwanne für Glas, siehe Feeder (Glas)

Speiser ist der Familienname folgender Personen:
 Ambros Speiser (1922–2003), Schweizer Ingenieur
 Andreas Speiser (1885–1970), Schweizer Mathematiker und Philosoph
 David Speiser (* 1980), deutscher Snowboardfahrer
 David Rudolf Speiser (1926–2016), Schweizer Physiker und Wissenschaftshistoriker 
 Eliahu Speiser (1930–2009), israelischer Politiker
 Ephraim Avigdor Speiser (1902–1965), US-amerikanischer Assyriologe polnischer Herkunft
 Ernst Speiser (1889–1962), Schweizer Politiker (FDP)
 Felix Speiser (1880–1949), Schweizer Ethnologe
 Friedrich Speiser (1853–1913), Professor des Kirchenrechts in Fribourg 
 Johannes Kassian Speiser (1583–1640), deutscher Benediktinerabt
 Johann Jakob Speiser (1813–1856), Schweizer Textilkaufmann und Manager
 Karl Speiser (1914–nach 1989), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Kitty Speiser (* 1947), österreichische Schauspielerin
 Martin Speiser (* 1983), österreichischer Basketballspieler

 Rosi Speiser (* 1951), deutsche Skiläuferin
 Werner Speiser (1908–1965), deutscher Kunsthistoriker für ostasiatische Kunst
 Wilhelm Speiser (1838–1927), deutscher Landmaschinenfabrikant und Politiker, MdR
 Wilhelm Speiser-Strohl, auch William Speiser-Strohl (1845–1909), Schweizer Eisenbahndirektor, Finanzfachmann, Sohn von Johann Jakob Speiser
 Wolfgang Speiser (1909–1994), österreichischer Erwachsenenbildner